Csehország
 Hradištko, település a Nymburki járásban
 Hradištko, település a Nyugat-prágai járásban